Double Bang peut désigner :

 Double Bang, un recueil de mémoires du pilote d'essai français Kostia Rozanoff, publié en 1955.
 , un film américain de Heywood Gould, sorti en 2001.